Thirst steht für:
 den Originaltitel eines US-amerikanischen Thrillers aus dem Jahr 1998, siehe Durst – Die Epidemie
 ein Album der deutschen Band Tankard aus dem Jahr 2008, siehe Thirst (Album)
 den englischen Titel eines südkoreanischen Spielfilms von 2009, siehe Durst (2009)
 US-amerikanischer Spielfilm von 2015, siehe Thirst (2015)